Antsohihy (district), een district van Madagaskar
Antsohihy (stad), de hoofdstad van dit district